Strähl steht für:

 Strähl, Schweizer Kriminalfilm von Manuel Flurin Hendry, 2004

Strähl ist der Familienname folgender Personen:
 
 Eugen Strähl (* 1944), Schweizer Unternehmer und Autorennfahrer
 Martina Strähl (* 1987), Schweizer Berg- und Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Strahl
 Strehl